Playing My Game je první album norské muzikantky Lene Marlin.

Seznam skladeb 
 Sitting Down Here
 Playing My Game
 Unforgivable Sinner
 Flown Away
 Way We Are
 So I See
 Maybe I'll Go
 Where I'm Headed
 One Year Ago
 Place Nearby

Alba Lene Marlin
Alba z roku 1999
Alba EMI Records